11-й межзональный турнир по шахматам — проходил в Риге в 1979 году. 

Начало турнира — 4 сентября. Первый тур начался 5 сентября, последний (17-й) — 29 сентября. Главный арбитр — Мирослав Филип.  

Состав участников окончательно определился лишь в день первого тура. Вместо заболевших Властимила Горта и Любомира Кавалека в турнире приняли участие Олег Романишин и Эдмар Меднис. Кубинского гроссмейстера Р. Эрнандеса освободили от игры в первом туре, но он по семейным обстоятельствам так и не приехал в Ригу. 

Призёры получили право играть в матчах претендентов.

Михаил Таль лидировал с первого до последнего дня, показав второй результат за всю историю межзональных турниров (82,3 % возможных очков). Л. Полугаевский неуверенно начал турнир, но затем смог выйти на второе место. Проиграв в последнем туре, З. Рибли позволил настичь себя соотечественнику А. Адорьяну. 

В дополнительном матче за 3-е место (Будапешт, 20 октября — 4 ноября 1979 г.) Рибли получил перевес в 2 очка, но не смог удержать его, уступив Адорьяну место в матчах претендентов.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии на сайте pgnmentor.com

Межзональные турниры
1979 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в СССР
Международные соревнования по шахматам в Латвии
Сентябрь 1979 года
Спорт в Латвии в 1979 году
Международные спортивные соревнования в Риге